Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 662 dans le monde :

 Route européenne 662 traversant la Croatie et la Serbie
 Route nationale 662 en France